Ernst Scherzer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Scherzer, Pseudonym von August Gottlob Eberhard (1769–1845), deutscher Schriftsteller
 Ernst Scherzer (Skirennläufer) (* 1937), deutscher Skirennläufer
 Ernst Scherzer (Journalist), österreichischer Musikkritiker 
 Ernst-Günther Scherzer (1904–1978), deutscher Pianist und Kapellmeister